Парментье, Луи-Жозеф-Гислен ( 1782—1847) — бельгийский селекционер и владелец частного питомника роз.

Луи-Жозеф-Гислен Парментье более 30 лет занимался селекцией роз. После его смерти многие сорта были размножены и выпущены в продажу. Созданный каталог насчитывал 855 сортов. Помимо роз в коллекции было не менее чем 23 видов и сортов пионов, в том числе Paeonia arborea var. papaveracea (Andrews) C.K. Schneid. 

Его брат Joseph-Julien-Ghislain Parmentier — был мэром города Ангьен.

Сорта 
В настоящее время из созданных Луи-Жозефом-Гисленом Парментье сортов роз популярны следующие:
 'Belle Doria' — гибрид розы Галлика, зоны морозостойкости: 4b—8b.
 'Belle Isis' — гибрид розы Галлика, зоны морозостойкости: 4b—8b.
 'Cardinal de Richelieu' — гибрид розы Китайской, зоны морозостойкости: 4b—8b.
 'Chapelain d'Arenberg' — гибрид розы Галлика, зоны морозостойкости: 4b—8b.
 'Désirée Parmentier' — центифольная роза, зоны морозостойкости: 4b—8b.
 'Dumortier' — гибрид розы Галлика, зоны морозостойкости: 4b—8b.
 'Emilie Verachter' — гибрид розы Галлика, зоны морозостойкости: 4b—8b.
 'Félicité Parmentier' — роза Альба, зоны морозостойкости: 4b—9b.
 'Hector' — гибрид розы Галлика, зоны морозостойкости: 4b—8b.
 'Hippolyte' — гибрид розы Галлика, зоны морозостойкости: 4b—8b.
 'Belle Isis' — гибрид розы Галлика, зоны морозостойкости: 4b—8b.
 'Moïse' — гибрид розы Галлика, зоны морозостойкости: 6b—8b.
 'Narcisse de Salvandy' — гибрид розы Галлика, зоны морозостойкости: 4b—8b.
 'Prince Frédérick' — гибрид розы Галлика, зоны морозостойкости: 6b—8b.
 'Rose de Schelfhout' — гибрид розы Галлика, зоны морозостойкости: 6b—8b.
 'Tricolore de Flandre' — гибрид розы Галлика, зоны морозостойкости: 4b—8b.
 'Van Artevelde' — гибрид розы Галлика, зоны морозостойкости: 4b—8b.
 'Van Huyssum' — гибрид розы Галлика, зоны морозостойкости: 6b—8b.
 'Victor Parmentier' — гибрид розы Галлика, зоны морозостойкости: 4b—8b.

Ссылки

Примечания 

Селекционеры Бельгии
Селекционеры роз